est la formule brute de plusieurs isomères.

 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine, numéro CAS 
 isométheptène, numéro CAS 
 N-méthylconiine, numéro CAS , racémique
 cyclohexylaminopropane, numéro CAS , racémique